Timo Roosen (ur. 11 stycznia 1993 w Tilburgu) – holenderski kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Holenderscy kolarze szosowi
Kolarze Team LottoNL-Jumbo
Ludzie urodzeni w Tilburgu
Urodzeni w 1993